Die Mutua Madrid Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 29. April bis 8. Mai 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2021 fand vom 27. bis 28. April 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Madrid